Gristjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gristjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Gristjärnen (Hallens socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (7,61 ha)
Gristjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Lill-Gristjärnen (Näs socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Stor-Gristjärnen, sjö i Östersunds kommun,  (14,9 ha)
Lill-Gristjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn